Pilos puede referirse a tres asentamientos diferentes de la Antigua Grecia:

Pilos, situada en la región de Mesenia.

Pilos, situada en la región de Élide, en la confluencia de los ríos Peneo y Ladón.

Pilos, situada en un lugar costero, también en Élide, en la zona de Trifilia.